Marchio – segno rappresentato graficamente

Persone
 Fanny Marchiò – attrice italiana
 Gilda Marchiò – attrice italiana
 Luisa Marchio – allenatrice di calcio ed ex calciatrice italiana
 Michele Marchio – politico e avvocato italiano
 Riccardo Marchiò – generale italiano